

Ilhas Canárias, Espanha 
Tenerife — ilha do arquipélago das Canárias
Santa Cruz de Tenerife — cidade e capital da ilha de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife (província) — província das Ilhas Canárias que inclui as ilhas de Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera
Club Deportivo Tenerife — clube de futebol da cidade de Santa Cruz de Tenerife

Outros usos 
Tenerife (Magdalena) — município colombiano no departamento de Magdalena
Rio Tensift — rio do sul de Marrocos

Desambiguações de topônimos